Keta, puede referirse a:

Biología
Keta, pez.

Geografía
Keta, localidad de Ghana.
Keta, distrito de Ghana.
Keta, laguna de Ghana.